R 349 steht für folgende Straßen:
 Reichsstraße 349, Deutsches Reich
 R349 (Russland)